Cabinda puede referirse a:

 Provincia de Cabinda, un enclave y provincia de Angola.
 República de Cabinda, movimiento separatista de la provincia angoleña.
 Cabinda, municipio y capital de la provincia anterior.
Aeropuerto de Cabinda.
F. C. Cabinda, club de fútbol de la ciudad.
Sporting Clube de Cabinda, club de fútbol de la ciudad.
 Operación Cabinda, una operación militar de 1985 llevada a cabo en la provincia de Cabinda.
 Diócesis de Cabinda.
 Kabinda, localidad de la República Democrática del Congo.